Grand Prix Wielkiej Brytanii, oficjalnie LVII Foster's British Grand Prix – jedenasty z osiemnastu wyścigów Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2004 odbywający się na torze Silverstone 11 lipca 2004. Wyścig został wygrany przez Michaela Schumachera (Ferrari) startując z czwartego pola startowego. Drugie miejsce zajął Kimi Räikkönen (McLaren-Mercedes) po starcie z pole position, a Rubens Barrichello (Ferrari) zajął trzecie miejsce. W sobotnim treningu zespół Minardi wycofał swoich kierowców z powodu nagłej śmierci dyrektora sportowego tegoż zespołu – Johna Waltona.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Wielka Brytania
2004
2004 w Wielkiej Brytanii